Финансовый контроль — это совокупность действий и операций по проверке финансовых и связанных с ними вопросов деятельности субъектов хозяйствования и управления с применением специфических форм и методов его организации.

Понятие финансового контроля 
Финансовый контроль, будучи составной частью контроля в деятельности хозяйствующего субъекта, является одной из функций управления. Он представляет собой систему действий уполномоченных лиц по проверке соблюдения управляемым субъектом:
 норм финансового права и решений, принятых управляющим субъектом,
 интересов управляющего субъекта.

Фактически, выше названы две основные цели финансового контроля, которые можно назвать тактическими. При этом стратегические цели финансового контроля, как и любого другого, перечислены в статье Контроль.

Несмотря на множество видов контроля в деятельности организации, ряд специалистов высказывает мысль, что финансовый контроль является контролем более высокого порядка по отношению к другим видам контроля. Это объясняется тем, что многие процедуры финансового контроля невозможно осуществить только как контроль финансовых потоков, без рассмотрения сущности финансируемых операций, а следовательно, без привлечения других видов контроля.

Приведём примеры:
  Контроль использования бюджетных средств, выделенных на борьбу с эпидемией — требует привлечения не только финансовых экспертов, но и специалистов в области эпидемиологии, санитарии, медицинской статистики, поскольку необходимы ответы на вопросы:
 существовала ли в действительности эпидемическая угроза?
 каковы могли быть последствия эпидемии?
 как соотносятся бюджетные расходы и потенциальный вред?
 были ли профинансированные меры наиболее эффективными?
 существует ли очевидная связь между профинансированными мероприятиями и улучшением эпидемической обстановки?
  Контроль расходования средств при строительстве здания  требует участия специалистов-строителей, которые в состоянии определить, например :
 правильно ли определены объёмы строительных работ?
 все ли заявленные работы выполнены фактически?
 соответствуют ли использованные материалы проектно-сметной документации?
 достигнута ли эксплуатационная готовность объекта?
  Контроль ценообразования на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  требует участия не только учёных в соответствующей области, но также инженеров, технологов, материаловедов и других технических специалистов.

Задачи финансового контроля 
Задачи финансового контроля в целом соответствуют целям, заявленным выше. Таким образом, их можно разделить на две группы — задачи по обеспечению законности и задачи по защите интересов собственника хозяйствующего субъекта. При этом надо понимать, что под понятием «финансовый» здесь подразумевается относящийся не только к деньгам, но и к любому имуществу, а также обязательствам.

Задачи по проверке соблюдения законодательных и иных нормативных актов различного уровня 
 Проверка соблюдения финансовой дисциплины, в том числе кассовой.
 Проверка пределов полномочий должностных лиц при принятии решений; выявление случаев превышения полномочий, в том числе злоупотребление ими в корыстных целях.
 Проверка соответствия совершённых хозяйственных операций требованиям законодательства.
 Контроль соблюдения установленных бюджетов и лимитов по статьям затрат.
 Проверка правильности документального оформления хозяйственных операций.
 Проверка правильности ведения бухгалтерского учёта; причём не только финансового, но и управленческого, если его ведение предусмотрено локальными нормативными актами.
 Проверка правильности и своевременности расчётов с бюджетом и государственными внебюджетными фондами.
 Проверка целевого использования целевых средств, в том числе заёмных и бюджетных.
 Контроль ценообразования в областях, где оно регулируется государством.
 Определение и (в ряде случаев) применение мер ответственности лиц, допустивших нарушения финансово-экономического законодательства.

Задачи по обеспечению интересов собственника 
Первый и основной интерес собственника — получение прибыли, то есть прирост вложенного капитала (рост курса акций, получение дивидендов). Однако, возможны и другие локальные задачи, например :
 сокращение активов,
 наращивание кредиторской задолженности,
 увеличение средней заработной платы.
Если подобные цели поставлены в виде локального нормативного акта, мы возвращаемся к задачам первой группы. Но в большинстве случаев, финансовый интерес собственника (выступающего одновременно субъектом контроля) принимается по умолчанию в виде наиболее эффективного управления капиталом.
Названная цель финансового контроля достигается путём решения следующих задач:
 Контроль сохранности имущества (в том числе, финансовых ресурсов), выявление случаев недостач, хищений, порчи; контроль мер по обеспечению сохранности.
 Оценка эффективности использования материальных ресурсов (например, полноты загрузки оборудования, использования земельных участков, оптимальности оборачиваемости материалов и т. д.); выявление внутрихозяйственных резервов.
 Оценка использования трудового потенциала организации, анализ кадровой политики.
 Оценка наличия и степени разработанности бюджетов, собственного контроля за их исполнением, анализ отклонений и принятых мер.
 Анализ принятой процедуры принятия управленческих решений и проверка её соблюдения на практике.
 Оценка ценовой политики, анализ системы ценообразования и маркетинговых мероприятий.
 Анализ эффективности привлечения заёмных средств.
 Анализ мер по оптимизации налогового бремени.

Предмет финансового контроля 
Предметом финансового контроля являются хозяйственные операции, то есть любые действия, приводящие к изменению стоимости имущества любого вида или обязательств любого вида.

Классификация финансового контроля

По субъекту контроля 

 Государственный контроль
Парламентский контроль — Счётная палата Российской Федерации и контрольно-счетные органы субъектов Федерации и муниципальных образований.
 Бюджетный контроль — Федеральная служба финансово-бюджетного надзора; Федеральное казначейство — контроль целевого использования бюджетных средств.
 Налоговый и таможенный контроль — Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба — контроль формирования государственных доходов.
 Валютный контроль — Федеральная служба финансово-бюджетного надзора Правительство, Центральный банк, агенты валютного контроля — контроль соответствия законодательству операций с иностранной валютой.
 Денежно-кредитный контроль:
 Центральный банк Российской Федерации — надзор за деятельностью кредитных организаций и банковских групп.
 Коммерческие банки — контроль порядка осуществления хозяйствующими субъектами кассовых операций.
 Страховой контроль (страховой надзор) — Центральный банк Российской Федерации.
 Правоохранительный контроль — Прокуратура Российской Федерации, органы МВД России, Федеральная служба по финансовому мониторингу.
 Общее нормативно-правовое регулирование государственного финансового контроля осуществляет Министерство финансов Российской Федерации в лице Департамента регулирования государственного финансового контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского учёта и аудита.
 Вышестоящий контроль
 Ведомственный контроль — контроль государственных организаций со стороны вышестоящих органов. Для осуществления ведомственного контроля в рамках отдельных министерств и других органов исполнительной власти предусмотрены контрольно-ревизионные органы и службы этих министерств. Основным объектом контроля является финансовая и хозяйственная деятельность подведомственных учреждений.
 Корпоративный контроль — финансовый контроль в рамках крупных организаций, имеющих большое количество отделений и филиалов (например, коммерческие банки, сети магазинов).
 Внутрихозяйственный контроль
 Контроль со стороны ревизионных комиссий акционерных обществ, товариществ над их исполнительными органами.
 Внутренний контроль — финансовый контроль, осуществляемый специально созданной службой хозяйствующего субъекта, подчиняющейся непосредственно руководителю.
 Независимый (коммерческий) контроль — аудит.
 Инициативный аудит — назначаемый по решению собственников или руководства хозяйствующего субъекта.
 Обязательный аудит — обязательная ежегодная проверка бухгалтерской отчётности ряда организаций, перечень которых установлен законодательно.
 Общественный контроль — реализуется на основе общественных институтов и законов, обязывающих органы исполнительной власти предоставлять информацию всем заинтересованным лицам (юридическим и физическим). В организации общественного контроля важную роль играют средства массовой информации, выражающие интересы различных общественных организаций, политических партий и других структур.

По времени проведения 
 Предварительный контроль — проводится до принятия управленческих решений и совершения хозяйственных операций, носит профилактический, упреждающий характер. Он предусматривает оценку финансовой обоснованности расходов для предотвращения неэкономного и неэффективного расходования средств. Предварительному контролю подвергаются бизнес-планы, проектно-сметная документация, кредитные и кассовые заявки, документы на перечисление или выдачу денежных средств.
 Текущий контроль — производится в момент совершения денежных сделок, осуществления хозяйственных операций. Текущий контроль наиболее проблематичен с технической точки зрения. Содержать такой штат, чтобы каждую хозяйственную операцию в момент её совершения помимо непосредственно исполнителя курировал ещё один ответственный сотрудник, могут позволить себе только учреждения банковской сферы. В бюджетных учреждениях текущий контроль перечисления средств осуществляется органами казначейства путём проверки оснований для осуществления платежа (договоров, счетов).
 Последующий контроль — проводится путём анализа, мониторинга, обследования, проверки (например, налоговой или аудиторской). Наиболее всеобъемлющей формой последующего контроля является документальная ревизия.

По направлению 
(см. Задачи финансового контроля)
 Контроль на соответствие (формальный контроль) — оценка соответствия деятельности объекта контроля требованиям нормативных актов (в том числе локальных).
 Контроль финансовой отчётности — оценка правильности и достоверности ведения бухгалтерского учёта, достоверности, обоснованности и своевременности представления финансовой отчётности.
 Контроль эффективности — оценка результативности, продуктивности и экономичности использования ресурсов, эффективности управления капиталом.

По срокам выполнения 
 Оперативный контроль (обычно в рамках внутреннего контроля) — проводится в плановом порядке по итогам периода (недели, декады, месяца, квартала, года).
 Плановый контроль — производится контрольно-ревизионным органом в соответствии с планом контрольно-ревизионной работы, в том случае, если такой план сообщён объекту контроля.
 Внезапный контроль — производится контрольно-ревизионным органом в соответствии с планом контрольно-ревизионной работы, в том случае, если такой план неизвестен объекту контроля; а также при наличии данных о нарушениях в деятельности объекта.

По источнику финансирования контроля 
 Контроль за счёт проверяемого лица — внутрихозяйственный контроль, независимый контроль.
 Контроль за счёт контролирующего субъекта — государственный контроль, вышестоящий контроль.
 Контроль за счёт третьих лиц — встречается крайне редко, только общественный контроль.

Методы финансового контроля 

Методы финансового контроля — это приёмы исследования учётной документации и получения фактических данных, применяемые работниками контрольно-ревизионных органов и служб с целью выявления доказательной информации. Между различными методами финансового контроля нет чётких границ, многие из них находятся во взаимосвязи, включают элементы других методов. Во многих случаях достоверное установление фактов возможно лишь с помощью комплексного использования целого ряда методов.

При этом выбор методов контроля, применяемых в том или ином случае, зависит от полномочий контрольно-ревизионного органа или службы. Например, аудитор в ходе проверки может применять только документальные методы; в ходе налоговой проверки могут проверяться только те документы, которые касаются начисления и перечисления в бюджет налогов. Наиболее широкие полномочия, как правило, реализуется при вышестоящем или внутрихозяйственном контроле, так как полномочия служб внутреннего контроля ограничиваются только локальными нормативными актами.

Результат финансового контроля 
Результатом мероприятия финансового контроля (ревизии, проверки и т. п.) является документ (акт, отчёт, справка, заключение), который отражает:
 достоверную информацию о финансово-хозяйственном состоянии объекта контроля (проверяемой организации),
 вскрытые в процессе контроля нарушения норм и правил, отклонения от принятых стандартов,
 факты неэффективного или неэкономного хозяйствования.

Литература